Lovua ou Lovwa est le nom de plusieurs rivières ou localités en Afrique centrale, principalement au Congo-Kinshasa et en Angola :
 Lovua, rivière de l'Angola et du Congo-Kinshasa, affluent du Kasaï ;
 Lovua, localité d'Angola ;
 Lovua, Lóvua en portugais, rivière de l'Angola, affluent du Zambèze.